Sudan steht für:
 Sudanfarbstoffe, synthetisch hergestellte Farbstoffe
 Sudan (Schiff), ein Passagierschiff auf dem Nil
 Sudan (Nashorn) (1973–2018), letztes männliches Nördliches Breitmaulnashorn

in der Geographie:
 Republik Sudan (), ein Staat in Nordost-Afrika mit Zugang zum Roten Meer
 Sudan (Region) (arabisch ), in Nordafrika südlich der Sahara
 Sudan (Texas), eine kleine Stadt im Westen von Texas, USA
 Südsudan (deutsch Republik Südsudan), ein Staat in Afrika
 Sudan Beach, Strand auf Südgeorgien, Südatlantik

in der Geschichte:
 Anglo-Ägyptischer Sudan war von 1899 bis 1955 die Bezeichnung für den Sudan einschließlich des späteren Südsudan; der Staat war  ein Kondominium Großbritanniens und Ägyptens
 Französisch-Sudan war eine französische Kolonie in Westafrika, ist jetzt unter dem Namen Mali unabhängig
 die autonome Republik während der Dekolonialisierung von Französisch-Sudan in Westafrika, siehe Mali
 eine kurzlebige Föderation in Westafrika, der Sudanesischen Republik zwischen Mali und Senegal 1959–1960, siehe Mali-Föderation (auch als Sudanesische Republik bezeichnet), bestehend aus den früheren französischen Kolonien Französisch-Sudan (die heutige Republik Mali) und Senegal, der die »Négritude« propagierte

als Personennamen:
 Madhu Sudan (* 1966), indischer Informatiker
 Ravindra Sudan (1931–2009), indisch-US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:

 Soudan